Champs est le pluriel de . Ce terme est souvent utilisé dans les noms de lieux.

Physique 
 Champ en physique
 Champ électrique
 Champ magnétique
 Champ électromagnétique
 Champ gravitationnel
 Théorie quantique des champs

Mathématiques 
 Champ vectoriel, Champ vectoriel fondamental, Champ de vecteurs hamiltonien
 Champ scalaire

Toponyme

Localités

Belgique 
 Champs, localité belge de la commune de Bertogne

France 
 Champs, une commune française de l'Aisne
 Champs, une ancienne commune française de la Loire, aujourd'hui intégrée à Mornand-en-Forez
 Champs, une ancienne commune française de Meurthe-et-Moselle, aujourd'hui intégrée à Hagéville
 Champs, une commune française de l'Orne
 Champs, une commune française du Puy-de-Dôme
 Champs, un lieu-dit dans la commune de Manzat (Puy-de-Dôme) 
 Champs-Romain, une commune française de la Dordogne
 Champs-sur-Marne, une commune française de Seine-et-Marne
 Champs-sur-Tarentaine, une ancienne commune française du Cantal, aujourd'hui intégrée à Champs-sur-Tarentaine-Marchal 
 Champs-sur-Yonne, une commune française de l'Yonne
 Champs-Élysées, un quartier de Paris
 Avenue des Champs-Élysées, une artère parisienne

Italie 
 Champs Phlégréens, une région volcanique à l'ouest de Naples
 Champs Phlégréens de la mer de Sicile, une région volcanique sous-marine en Méditerranée

Mauritanie 
 Champs de Chinguetti, un gisement pétrolier offshore

Lieux historiques 
 Champs Catalauniques
 Bataille de 274 opposant les Romains aux Gaulois
 Bataille de 451 opposant les Gallo-romains et leurs alliés aux Huns
 Champs Décumates, région de l'Empire romain, aujourd'hui partie de l'Allemagne méridionale

Lieux imaginaires

Littérature 
 Champs aux Iris (), marécages dans l'univers de la Terre du Milieu du romancier 
 Champs du Pelennor, plaine qui borde Minas Tirith, dans ce même univers de Tolkien

Mythologie 
 Champs d'Ialou, le paradis dans la mythologie égyptienne
 Champs Élysées, le paradis dans la mythologie grecque

Personnes morales et physiques 
 Champs, un groupe de pop-folk anglais

Voir aussi 
 Champs-Élysées, émission de télévision
 Champs golots, fête traditionnelle du département des Vosges
 Les champs de la théorie des champs de Pierre Bourdieu.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France